Josep Seguí Díaz, advocat i polític menorquí
 Josep Seguí i Pujol, actor sabadellenc